Scheibe Bergfalke steht für folgende Segelflugzeuge:

* Scheibe Mü 13 E Bergfalke I
 Scheibe Bergfalke II
 Scheibe Bergfalke II/55
 Scheibe Bergfalke III
 Scheibe Bergfalke IV